Ishockey vid olympiska vinterspelen 1952 spelades med nio deltagande landslag, som i en serie mötte alla en gång, 15–25 februari 1952 i Norges huvudstad Oslo, utom B-VM i ishockey som spelades 15–22 mars i Liège, Belgien. Turneringen var det 19:e världsmästerskapet och det 30:e Europamästerskapet (som då var gemensamma turneringar).

För första gången sedan andra världskriget var också Tyskland inbjuden att delta, dock slutade Tyskland näst sist i turneringen. Kanada blev för andra gången i rad och sjätte totalt olympiska mästare och samtidigt för tredje gången i rad och femtonde totalt världsmästare, men det dröjde ytterligare 50 år, till 2002, innan Kanada blev olympiska mästare på nytt. Silvermedaljerna gick till USA medan bronsmedaljerna krävde en extra playoff-match mellan Sverige och Tjeckoslovakien, som slutade i gruppspelet på samma antal poäng och samma målskillnad men som till slut skiljdes åt efter en svensk vinst med 5-3.

Medaljfördelning

Tabell

Resultat 

Playoff om tredjeplats

Placering

Laguppställningar

Sverige 
Målvakter: Thord Flodqvist, Lars Svensson
Backar: Göte Almqvist, Åke "Plutten" Andersson, Lasse Björn, Rune Johansson, Sven Thunman
Forwards: Hans Tvilling, Stig Tvilling, Göte "Vicke Hallon" Blomqvist, Erik "Epa" Johansson, Gösta "Lill-Lulle" Johansson, Åke Lassas, Holger Nurmela, Lars Pettersson, Sven Tumba, Hans "Stöveln" Öberg

B-världsmästerskapet 

{| class="wikitable" style="text-align: center;" width="500px"
! colspan="2"|B-världsmästerskapet
! width="45px"|Matcher
! width="45px"|Vunna
! width="45px"|Oavgj.
! width="45px"|Förl.
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Poäng
|-
| width="40px"|1.
| align="left"| Storbritannien
| 5 
| 4
| 0
| 1
| 28-10
| 8
|-
| 2.
| align="left"| Österrike
| 5 
| 3
| 1
| 1
| 39-19
| 7
|-
| 3.
| align="left"| Italien
| 5
| 3
| 0
| 2
| 26-21
| 6
|-
| 4.
| align="left"| Nederländerna
| 5 
| 1
| 1
| 3
| 19-26
| 3
|-
| 5.
| align="left"| Belgien
| 5 
| 1
| 1
| 3
| 17-24
| 3
|-
| 6.
| align="left"| Frankrike
| 5 
| 1
| 1
| 3
| 19-41
| 3
|}

Referenser

Noter

Externa länkar

Olympiska vinterspelen 1952
1952
Olympiska spelen
Sporter vid olympiska vinterspelen 1952
1952
Internationella sportevenemang i Oslo